Села:
 Розалівка — Одеська область, Подільський район
 Розалівка — Одеська область, Роздільнянський район
Інше:
 Розалівка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою